Jägerstraße heißen:

 Jägerstraße (Berlin)
 Jägerstraße (Hannover)
 Jägerstraße (Ruhland) siehe Liste der Straßen und Plätze in Ruhland
 Jägerstraße (Wien)
 U-Bahn-Station Jägerstraße, Wien